Амасо́нас () — один из департаментов Колумбии. Назван по реке Амазонке. Располагается на юге страны, граничит на востоке с Бразилией, на юго-западе — с Перу.
Административный центр — город Летисия.

Административное деление

Экономика 
Важную роль играют сельское хозяйство, рыболовство и туризм.

См. также 
 Амакайаку (национальный парк)

Примечания

Ссылки 
 Русская страница о департаменте Амасонас 

Департаменты Колумбии